Ripollet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ripollet (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Ripollet (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar